Bohuslän eller Bohus län kan avse

 Bohuslän – ett landskap i Sverige, före 1658 i Norge
 Göteborgs och Bohus län – ett tidigare län i Sverige 1680–1997
 Bohus län – namn på Göteborgs och Bohus län före år 1700
 Bohusläns historia
 Alvhemmen (Alfheimar) - namn från de isländska sagorna på Bohuslän och Østfold söder om Fredrikstad/Sarpsborg
 Ranrike – under folkvandringstiden ett småkungarike i norra Bohuslän
 Viken (historiskt område) – ett äldre namn på Bohuslän eller norra Bohuslän
 Älvsyssel - ett äldre namn på södra Bohuslän
 Södra Bohuslän – en länsdel inom Västra Götalands län från 1998
 Norra Bohuslän – en länsdel inom Göteborgs och Bohus län 1968-1998
 Norra Bohuslän (dagstidning)
 Bohusläningen – dagstidning i Uddevalla, sedan 1878, oberoende liberal
 Bohusläns valkrets – en valkrets 1971–1998, se Västra Götalands läns västra valkrets
 Bohusläns skärgård – en skärgård i Sverige
 Bohusläns Fotbollförbund – ett fotbollsförbund i Sverige
 S/S Bohuslän – ett ångfartyg
 Bohusläns dragoner – förband med skiftande namn bildat 1720 av Bohus dragonbataljon och Riksänkedrottningens livregemente till häst. Mötesplats Backamo. Omorganiserat till infanteri med namnet Bohusläns regemente 1791
 Bohusläns regemente – infanteriförband under olika former 1791–1992, till 1913 i Backamo och därefter i Uddevalla
 Bohusläns enskilda bank – affärsbank i Uddevalla  1859–1905
 Bohuslän-Dals golfdistriktsförbund
 Bohuslänska – dialekt i Bohuslän

Se även
 Bohus (olika betydelser)